Pluto, a hellenisztikus kori Hadész isten latin megfelelője
 Plutó, görög istennő, az ókeaniszok egyike
 Pluto (régebben Plútó bolygó), törpebolygó
 PLUTO, a Pipeline Under The Ocean rövidítése, kódnév a csapatok normandiai partraszállását követő olajellátására
 Pluto kutya, Disney-figura
 Pluto automárka, a Wartburg kisméretű sportautója
 Pluto, 2003-ban alakult magyar rockegyüttes
 Pluto, Uraszava Naoki mangasorozata
 Pluto, Apache Pluto, a JSR 168 Java portlet specifikáció referencia implementációja